Ключ 113 (трад. и упр. 示, (礻)) — ключ Канси со значением «дух»; один из 23, состоящих из пяти штрихов.

Описание 
В словаре Канси есть 213 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

Символ 示 представляет собой алтарь или жертвенный стол, верхний штрих, изображающий предлагаемые товары. В сценарии печати таблица имеет форму буквы «Т». Семантически знак предполагает отношение ко всему, что связано с анимизмом в традиционной китайской религии, например 祭 «приносить жертву, практиковать почитание предков», состоящий из иероглифа 肉 «мясо» и иероглифа 手 «рука» над символом алтаря, как бы иконографически выражающего «руку, кладущую мясо на алтарь». Иероглиф 祟 «дух» первоначально означал несчастье, вызванное злыми духами. В иероглифе 禁 (jīn) «запрещать, ограничивать, сдерживать», иероглиф 林 (lín) «лес» над ключом 示 «алтарь» имеет только фонетическое значение (ребус). Аналогично, 神 «дух» имеет ключ 113 плюс 申 (shēn) «подавать, заявлять, утверждать» в качестве фонетического маркера. А вот иероглиф 祖 «Предок», с другой стороны, имеет ключ 113 плюс 且, пиктограмму подставки с полками для подношений предкам.

Некоторые иероглифы, в том числе и с ключом «алтарь», не имеют никакой связи с духами или анимизмом и помещаются в эту категорию исключительно по формальным признакам, такие как 票 «билет», который первоначально имел ключ 火 «огонь», а не 示 «алтарь».

Составная форма 礻 всегда появляется в левой половине символов.

История 
Древний идеограмма изображала небольшой столик, используемый для жертвоприношений.

В современном языке этот иероглиф используется в значениях: «выражать, изъявлять, уведомлять, сообщать, учить, поучать» и др.

Иероглиф является сильным ключевым знаком, располагается часто в левой части сложных иероглифов в виде 礻.

В словарях находится под номером 113.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 113  на сайте graphemica.com
 Ключ 113 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи